Stanway  steht für:
 Stanway (Essex), Ortschaft in Essex, Großbritannien
 Stanway (Gloucestershire) Ortschaft in Gloucestershire, Großbritannien

Stanway ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Stanway (* 1931), deutscher Komponist und Pianist, Pseudonym von Ernst August Quelle
 Georgia Stanway (* 1999), englische Fußballspielerin
 Reg Stanway (1892–1972), englischer Fußballspieler